Ахил Константинов (Костадинов) Карадимчев с псевдоними Вирхов и Катилина е български учител, духовник и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Ахил Карадимчев е роден на 30 март 1869 година в град Охрид, тогава в Османската империя, в семейството на Костадин Карадимчев и Теофана Узунова-Карадимчева. Баща му е виден охридчанин, настоятел на българското училище в града. Работи като учител. Влиза във ВМОРО и в 1904 година е избран за секретар на Охридския околийски революционен комитет. Арестуван е от властите и през март 1905 година е осъден на три години затвор. След Младотурската революция в 1908 година е амнистиран. Става свещеник в Охрид. В 1913 година след Охридско-Дебърското въстание е за два месеца арестуван от сръбските власти. По време на българското управление на Вардарска Македония през 1918 година е архиерейски наместник в родния си Охрид.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български духовници от Македония
Български просветни дейци от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Охрид
Дейци на ВМОК
Борци срещу сръбската въоръжена пропаганда в Македония
Български учители
Починали в Охрид